Yearning může znamenat:

 anglicky touha, dychtění, bažení
 Yearning (album) – album hudebníků Roberta Riche a Lisy Moskow z roku 1995
 Yearning (hudební skupina) – finská doommetalová hudební skupina